Игорь Ляхов:
 Ляхов, Игорь Васильевич (род. 1969) — председатель Смоленской областной думы (с 2013 года).
 Ляхов, Игорь Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.